Johann Kasimir oder Johann Casimir ist der Name folgender Personen:

 Johann Casimir (Sachsen-Coburg) (1564–1633), Herzog von Sachsen-Coburg
 Johann Casimir (Nassau-Weilburg) (1577–1602), Begründer der Linie Nassau-Gleiberg
 Johann Kasimir (Pfalz-Simmern) (1543–1592), Pfalzgraf von Pfalz-Simmern und Administrator der Kurpfalz
 Johann Kasimir (Pfalz-Zweibrücken-Kleeburg) (1589–1652), Pfalzgraf von Pfalz-Zweibrücken-Kleeburg
 Johann Kasimir (Anhalt-Dessau) (1596–1660), Fürst von Anhalt-Dessau
 Johann II. Kasimir (1609–1672), König von Polen